|-
| 131301 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131302 - ||  || 23 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131303 - ||  || 23 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131304 - ||  || 23 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131305 - ||  || 23 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131306 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131307 - ||  || 27 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131308 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131309 - ||  || 27 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131310 - ||  || 29 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131311 - ||  || 29 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131312 - ||  || 29 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131313 - ||  || 24 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131314 - ||  || 21 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131315 - ||  || 18 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131316 - ||  || 20 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131317 - ||  || 20 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131318 - ||  || 22 martie 2001 || Kitt Peak || Kitt Peak
|-
| 131319 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131320 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131321 - ||  || 15 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131322 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131323 ||  || 15 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131324 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131325 - ||  || 16 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131326 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131327 - ||  || 27 aprilie 2001 ||  || 
|-
| 131328 - ||  || 23 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131329 - ||  || 27 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131330 - ||  || 27 aprilie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 131331 - ||  || 27 aprilie 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 131332 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131333 - ||  || 28 aprilie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 131334 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131335 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131336 - ||  || 29 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131337 - ||  || 29 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131338 - ||  || 16 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131339 - ||  || 16 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131340 - ||  || 16 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131341 - ||  || 18 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131342 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131343 - ||  || 24 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131344 - ||  || 24 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131345 - ||  || 24 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131346 - ||  || 24 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131347 - ||  || 25 aprilie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131348 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131349 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131350 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131351 - || 2001 JE || 2 mai 2001 || Reedy Creek || 
|-
| 131352 - ||  || 11 mai 2001 ||  || 
|-
| 131353 - ||  || 15 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131354 - ||  || 15 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131355 - ||  || 15 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131356 - ||  || 15 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131357 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131358 - ||  || 19 mai 2001 ||  || , 
|-
| 131359 - ||  || 17 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 131360 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131361 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131362 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131363 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131364 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131365 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131366 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131367 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131368 - ||  || 21 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131369 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131370 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131371 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131372 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131373 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131374 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131375 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131376 - ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131377 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131378 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131379 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131380 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131381 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131382 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131383 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131384 - ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131385 - ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131386 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131387 - ||  || 24 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131388 - ||  || 18 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131389 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131390 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131391 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131392 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131393 - ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131394 - ||  || 26 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131395 - ||  || 18 mai 2001 ||  || 
|-
| 131396 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131397 - ||  || 18 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131398 - ||  || 22 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131399 - ||  || 22 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131400 - ||  || 26 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-